CIA, akronymet henviser til forskellige artikler:
 Central Intelligence Agency – amerikansk efterretningsvæsen.
 CIA-triade (engelsk confidentiality, integrity and availability) - tre bredt accepterede elementer af informationsikkerhed.
 Rom-Ciampino Lufthavn – lufthavn i Rom, Italien, hvis IATA-lufthavnskode er CIA.